Romoli est un patronyme porté notamment par :

 Ettore Romoli (1938-2018), homme politique italien ;
 Gianni Romoli (1949-), scénariste et producteur de cinéma italien ;
 Wilfried Romoli (1963-), danseur français.

Patronyme italien